Источна Славонија може бити:

 источни део данашње географске области Славоније
 источни део средњовековне Бановине Славоније
 источни део нововековне Краљевине Славоније
 почетна одредница у колоквијалном називу Источна Славонија, Барања и Западни Срем, за српску аутономну област која се званично називала Славонија, Барања и Западни Срем (1991—1992)
 почетна одредница у називу Прелазне управе Уједињених нација за Источну Славонију, Барању и Западни Срем (1996—1998)

Види још 
 Славонија (вишезначна одредница)
 Западна Славонија (вишезначна одредница)
 Славонске жупаније (вишезначна одредница)